Техас () может означать:
 Техас — штат на юге США.
 Республика Техас — независимое государство в 1836—1845 годах.
 USS Texas (1892) — эскадренный броненосец II-го класса.
 Техас — подводная лодка класса «Вирджиния».
 BB-35 «Техас» — линейный корабль типа «Нью-Йорк».
  — атомный ракетный крейсер типа «Вирджиния».
 Техас — паровоз, основной участник Великой паровозной гонки.
 Американское название паровозного типа 1-5-2.
 «Техас Рэйнджерс» — бейсбольный клуб.
 Texas — шотландский музыкальный коллектив.